Yuen Siu-tien (Beijing, 27 de novembro de 1912 - Hong Kong, 8 de janeiro de 1979) foi um ator e coreógrafo chinês. Alguns dos seus trabalhos foram creditados com os nomes artísticos de Yuan Xiaotian, Simon Yuen, Sam Seed e "Ol Dirty". Inclusive, o rapper norte-americano Ol' Dirty Bastard inspirou o seu nome artístico em homenagem a atuação do ator em "Ol' Dirty & The Bastard".

Biografia 
Na infância, estudou na Escola de Ópera de Pequim, tornando-se, na juventude, professor e apresentando-se numa das companhias de teatro mais importantes do sudoeste asiático como ator e coreógrafo performático em artes marciais. 
 
Sua estreia no cinema foi num clássico da cultura chinesa baseado na história de vida do mestre Wong Fei Hung, "Huang Fei-hong zhuan: Bian feng mie zhu" de 1949. Alguns de seus trabalhos foram pequenas participações em filmes fora do cinema hong-konguês, como em "Bons Baisers de Hong Kong" do cinema francês e em 55 Days at Peking, do cinema norte-americano, quando foi contratado para treinar os atores que fizeram os Boxers, fazendo uma pequena performance no filme. 
 
Entre filmes e seriados da televisão e atuações no cinema, foram quase 150 trabalhos, destacando-se Zui Quan de 1978 (quando trabalhou ao lado de Jackie Chan), "Story of Drunken Master" e "Dance of the Drunk Mantis" ambos lançados em 1979. 
 
Morreu de um ataque cardíaco no período de pré-produção do filme "Magnificent Butcher", uma continuação do filme "Zui Quan" (originalmente "Drunken Master" e chamado no Brasil de "O Mestre Invencível") em que interpretaria novamente o papel de "Beggar So". A direção do filme optou por restaurar algumas imagens do ator em atuações nos filmes anteriores e diminuindo a importância do personagem nesta nova produção.
 
Dos seus onze filhos, vários trabalham na industria cinematografia asiática, como o coreógrafo e cineasta Yuen Woo-ping, o ator e cinesta Yuen Cheung-yan e o ator Yuen Shun-yi, entre outros. Desta maneira, sua família ficou conhecido como o  "clã Yuen".

Atores da China